Saueck heißen:
 Saueck (Gemeinde Stuhlfelden), Ortslage mit Kapelle bei Stuhlfelden, Bezirk Zell am See, Land Salzburg
 Saueck (Pays de Bitche), 429 m, bei Lambach, Kanton Rohrbach-lès-Bitche, Moselle, Lothringen